Сусляков — русская фамилия.

Известные носители 

 Сусляков, Иван Алексеевич (род. 1927)- советский шахтер, Герой соц труда.
 Сусляков, Николай Леонтьевич  (1921—1995) — советский партийный деятель
 Суслякова, Людмила Егоровна (род. 1976)- Герой труда Российской Федерации

Другое

Примечания

См. также